

Persone 
 Emil Rajković – allenatore di pallacanestro ed ex cestista macedone
 Ivica Rajković – direttore della fotografia croato
 Predrag Rajković – calciatore serbo
 Slobodan Rajković – calciatore serbo
 Trajko Rajković – cestista jugoslavo

Altro 
 Rajković – località della municipalità di Mionica